

Geografia

Fordham (Cambridgeshire)
Fordham (Essex)
Fordham (Norfolk)